Sypniewo (gemeente)
 Sypniewo (Mazovië)
 Sypniewo (powiat Złotowski)
 Sypniewo (Koejavië-Pommeren)

Zie ook:
 Sypniewo-Kolonia
 Górki-Sypniewo